Келераш — повіт в Румунії
 Келераш — місто в Молдові, центр Келераського району
 Келераш — залізнична станція Молдовської залізниці
 Келераш — місто в Румунії, центр повіту Келераш
 Келераш — район в Молдові